Czerni wrych – szczyt górski w Bułgarii, w Witoszy
 Czerni wrych – szczyt górski w Bułgarii, w Ogosowie
 Czerni wrych – szczyt górski w Bułgarii, w Mednim ridzie
 Czerni wrych – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Czerni wrych – wieś w Bułgarii, w obwodzie Montana
 Czerni wrych – wieś w Bułgarii, w obwodzie Szumen

Zobacz też 
 Crni Vrh